Gertler este un nume de familie. Printre persoanele notabile care au purtat sau poartă acest nume sunt următorii:

 Adam Gertler, bucătar și star TV american
 André Gertler (1907-1998), violonist belgian
 Brie Gertler, filosoafă americană
 Dan Gertler (n. 1973), om de afaceri israelian
 Greta Gertler, pianistă și cântăreață australiană
 Mark Gertler (artist) (1891-1931), pictor britanic
 Mark Gertler (economist) (n. 1951), economist american
 Nat Gertler (n. 1965), scriitor american
 Paul Gertler, economist american
 Stefan Gertler (n. 1972), cântăreț german
 T. Gertler, scriitor american
 Viktor Gertler (1901-1969), editor și regizor de film maghiar

Nume de familie